Лже-Пётр — название ряда русских самозванцев, выдававших себя за различных членов царской семьи по имени Пётр.

 Илейко Муромец (Илья Иванович Коровин; ?—1608) — военачальник войска Ивана Болотникова; выдавал себя за вымышленного сына царя Фёдора Ивановича.
 Стародубцев, Ларион — беглый казак, выдавал себя за царевича Петра Петровича, сына императора Петра I.
 Пугачёв, Емельян Иванович — предводитель восстания 1773–1775 годов, выдавал себя за якобы выжившего Петра III.